Iijima ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Iijima (1972–2008), japanische Erotic-Darstellerin und Autorin
 Iijima Isao (1861–1921), japanischer Zoologe
 Kazuhisa Iijima (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Makoto Iijima (* 1971), japanischer Radrennfahrer
 Riku Iijima (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Sumio Iijima (* 1939), japanischer Physiker
 Toshinari Iijima (* 1960), japanischer Komponist

Iijima steht für:
 eine Stadt in Japan, siehe Iijima (Nagano)